Metasepia  è un genere di molluschi cefalopodi della famiglia Sepiidae, note con il nome di seppie fiammeggianti o seppie galleggianti.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie: 
Metasepia pfefferi (Hoyle, 1885) – Seppia fiammeggiante di Pfeffer
Metasepia tullbergi (Appelöf, 1886) – Seppia fiammeggiante di Tullberg

Note

Altri progetti

Coleoidea